Faridża Zu’arec – izraelska polityk
 Orit Zu’arec – izraelska polityk